Тугыл — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тугыл — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Тугыл — посёлок в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.